Noordend (Leeuwarden), een plaats in de Nederlandse Friesland
 Noord-End, een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland